El topónimo Bon Air puede hacer referencia a dos lugares de Estados Unidos:

 Bon Air, un pueblo en el estado de Alabama. 
 Bon Air, un lugar designado por el censo en el estado de Virginia.